

Persone 
 Grazio Cossali – pittore italiano
 Mario Cossali – politico e scrittore italiano
 Pietro Cossali – matematico italiano

Altro 
 Palazzo Cossali – palazzo in Cannaregio, a Venezia